Hammondville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hammondville (Alabama)
 Hammondville (Florida)
 Hammondville (Pennsylvania)

in Australien:
 Hammondville (New South Wales), Vorort von Sydney